Halil Pascha steht für:

 Çandarlı II. Halil Pascha († 1453), Gegenspieler des Zaganos Pascha
 Halil Pascha (Maler) (1850er-Jahre–1939), türkischer Maler
 Halil Kut (1882–1957), osmanischer Gouverneur und Befehlshaber im Ersten Weltkrieg